Ра — в давньоєгипетській релігії — бог Сонця, творець світу.
 Ра (мультфільм) — німецький короткометражний фантастичний мультфільм 2013 року режисера Калеба Леховскі.
 Ра (човни) — папірусні човни Тура Геєрдала.
 Ра-Горахті — синкретичне божество Сонця в давньоєгипетській міфології, змішання образів богів Ра і Гор-ахті.
 Хнум-Ра — староєгипетське синкретичне божество, що поєднує в собі риси богів Ра і Хнума.
 Око Ра — жіночий аналог бога сонця Ра у міфології єгиптян.
 Літанія Ра, Літа́нія Ра — це один з найбільш важливих давньоєгипетських заупокійних текстів Нового царства.
 Верховний жрець Ра — найвища посада в культі сонячного бога Ра в Стародавньому Єгипті у Геліополі.
 Ра (літера), Ра (араб. راء‎‎, ра̄’) — десята літера арабської абетки, позначає звук [r].
 Пла ра, пла даєк (тай. ปลาร้า, тай. ปลาแดก) — традиційна приправа з ферментованої риби та рисових висівок в Лаосі та провінції Таїланду Ісаан.
 Сан Ра (англ. Sun Ra; *22 травня 1914, Бьормінгем, (Алабама, США)—†30 травня 1993) — творчий псевдонім американського джазового музиканта та композитора Герман Пул Блаунт, відомого перш за все як керівник Sun Ra Arkestra.
 Омон Ра, «Омон Ра» — роман Віктора Пелевіна, написаний у 1991 році.
 Ра (вірменська літера), Ռ, ռ (ра, вірм. ռա) — двадцять восьма літера вірменської абетки.
 Сен-Жульєн-де-Ра, Сен-Жульє́н-де-Ра (фр. Saint-Julien-de-Raz) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.